La gang del bosco (Over the Hedge) – film di animazione del 2006
 Over the Hedge – videogioco d'azione